Blanchard Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Blanchard Township (North Dakota)
 Blanchard Township (Hancock County, Ohio)
 Blanchard Township (Hardin County, Ohio)
 Blanchard Township (Putnam County, Ohio)